Ласкажев () — сельская гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Гарволинский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 5536 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 
 Александрув
 Будель
 Буды-Кремпске
 Целинув
 Домброва
 Домброва-Колёня
 Грабина
 Издебно
 Издебно-Колёня
 Кацпрувек
 Кшивда
 Ксаверынув
 Леокадя
 Левикув
 Липники
 Мелянув
 Новы-Хеленув
 Стары-Хеленув
 Новы-Пильчин
 Полесе-Ровске
 Ровы
 Соснинка
 Стары-Пильчин
 Усценец
 Ванаты
 Воля-Ласкажевска
 Воля-Ровска
 Зыгмунты

Соседние гмины 
 Гмина Гарволин
 Гмина Гужно
 Ласкажев
 Гмина Мацеёвице
 Гмина Соболев
 Гмина Вильга

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства